Westcliffe (Colorado), een plaats in de Amerikaanse staat Colorado
 Westcliffe (Kent), een gehucht in het Engelse graafschap Kent

Zie ook 
 Westcliff-on-Sea